Cairns är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det ingår vidare i geografiska namn.

Personer med efternamnet Cairns

 Alex Cairns (född 1993), engelsk fotbollsspelare
 David Cairns (född 1966), brittisk politiker, labour
 Eric Cairns (född 1974), kanadensisk ishockeyspelare
 Hugh Cairns, 1:e earl Cairns (1819–1885)), brittisk domare och politiker
 Robert W. Cairns (1909–1985), amerikansk kemist
 Stephen D. Cairns (född 1949), amerikansk zoolog
 Theodore L. Cairns (1914–1994), amerikansk kemist

Geografi

Australien 

 Cairns (region), Queensland, 
 Cairns, Queensland, 
 Cairns International Airport, flygplats, Queensland, 

Skotska efternamn
Robotskapade Australienförgreningar